

Sigle 
 Gruppi universitari fascisti

Codici 
 GUF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gulf Shores Edwards (Stati Uniti)
 guf – codice ISO 639-3 della lingua gupapuyngu
 GUF – codici ISO 3166-1 alpha-3 della Guyana francese

Altro 
 Guf – rapper russo
 Guf – la "Stanza delle Anime" della mitologia giudaico-cristiana